La temporada 2009-10 de la Primera divisió de la lliga espanyola (també coneguda com a "Lliga BBVA") és el campionat de lliga número 79. Començà el cap de setmana del 30 d'agost de 2009 i va finalitzar el 16 de maig de 2010, a causa de la disputa de la Copa del Món de futbol de Sud-àfrica que començà al juny.

El FC Barcelona va guanyar el títol de Lliga, vintè de la seva història, amb rècord de punts històric inclòs (99 punts), després d'un pols espectacular durant tota la temporada amb el Reial Madrid.

Equips

Dades dels equips

Equips per Comunitat Autònoma

Àrbitres 

  Alfonso Álvarez Izquierdo
  Miguel Ángel Ayza Gámez
  Carlos Clos Gómez
  Carlos Delgado Ferreiro
  Javier Estrada Fernández
  David Fernández Borbalán
  Jose Luis González González
  Bernardino González Vázquez
  Eduardo Iturralde González
  Antonio Miguel Mateu Lahoz
  Carlos Megía Dávila

  Manuel Enrique Mejuto González
  César Muñiz Fernández
  Jose Luis Paradas Romero
  Alfonso Pérez Burrull
  Miguel Ángel Pérez Lasa
  Rafael Ramírez Domínguez
  Antonio Rubinos Pérez
  Fernando Teixeira Vitienes
  Javier Turienzo Álvarez
  Alberto Undiano Mallenco
  Carlos Velasco Carballo

Taula de resultats 

</center>

Classificació

Trofeu Pichichi 

 Actualitzat 16-05-10

Bota d'Or 
 Bota d'Or 2009-2010

Trofeu Zamora 

 Actualitzat fins a 16/5/2010

Referències

Enllaços externs 

 Plana oficial de la Lliga de Futbol Professional
 Plana oficial de la Reial Federació Espanyola de Futbol

2009
Lliga de futbol espanyola
Lliga de futbol espanyola